В Военно-воздушных силах РККА существовало два 92-х истребительных авиационных полка:

 92-й истребительный авиационный полк (16 сад) — 92-й иап 16-й смешанной авиационной дивизии
 92-й истребительный авиационный полк (ЮЗФ) — 92-й иап Юго-Западного фронта

История переименований 

 92-й истребительный авиационный полк (16 сад) создан 05.04.1940 г. в Киевском Особом военном округе (г. Умань), до своего расформирования (01.06.1993 г.) наименование не менял
 92-й истребительный авиационный полк (ЮЗФ) создан 04.11.1941 на базе отдельной истребительной эскадрильи 44-й истребительной авиадивизии ВВС Юго-Западного фронта, 18.06.1942 г. переименован в 929-й истребительный авиационный полк.